Dieser Artikel listet Siege und Fahrer des Radsportteams Alpecin-Fenix in der Saison 2021 auf.

Siege

Fahrer

Weblinks 
 

Radsportteam 2021